Wiggins est une série de romans policiers pour la jeunesse écrite par Béatrice Nicodème. C'est aussi le nom du personnage principal de la série.

Les personnages 
 Wiggins est un gamin des rues, un vendeur de journaux aperçu dans les récits de Conan Doyle, et qui aide Sherlock Holmes dans deux de ses enquêtes. Béatrice Nicodème  reprend ce personnage et en fait le héros de ces romans. Elle lui invente un passé, imagine son enfance, sa mère, son rêve de devenir détective.Wiggins a 15 ans en 1889. Orphelin de père, il vit avec sa mère dans une chambre minable du quartier misérable de Whitechapel à Londres. Il avait un petit frère, mort en bas âge. Il ne mange pas à sa faim tous les jours, porte des vêtements élimés. Pour vivre, il vend des journaux, effectue de petits boulots. Il fréquente les gamins de son quartier, est le chef des Irréguliers de Baker Street, une petite bande à laquelle Sherlock Holmes a parfois recours. Wiggins admire Holmes et rêve de devenir détective, comme Lui.
 Sherlock Holmes : détective créé par Conan Doyle. Il vit ici de nouvelles aventures
 Docteur Watson : acolyte de Sherlock créé par Conan Doyle
 Mrs Hudson : logeuse de Sherlock Holmes au 221B Baker Street. Elle accueille Wiggins à chacune de ses visites
 Mère de Wiggins : veuve, elle n'a qu'un fils. Pour vivre, elle exerce différents petits métiers.
Inspecteur Lestrade : inspecteur de police créé par Conan Doyle, souvent dépassé par les évènements.

Romans de la série 
 Wiggins et le Perroquet muet, Syros 1993
 Défi à Sherlock Holmes, Presses de la Cité, 1993
 Wiggins et la Ligne chocolat, Syros 1995
 Un rival pour Sherlock Holmes, Hachette-jeunesse, 1996
 Wiggins et Sherlock contre Napoléon, Hachette, 1996 (Syros 2007)
 Wiggins chez les Johnnies, Syros 2003
 Wiggins apprenti-détective, 2005 (recueil reprenant trois aventures : Wiggins et le perroquet muet, Wiggins et la ligne chocolat, Wiggins chez les Johnnies)
 Wiggins et les Plans de l'ingénieur, Syros  2006
 Wiggins et la Nuit de l'éclipse, Gulf Stream, Courants noirs, 2012

Londres fin XIXe 
La ville de Londres vers 1890, sa géographie, ses odeurs, ses habitants forme un élément important des romans.

Autres apparitions 
Le personnage de Wiggins apparaît bien sûr dans des récits du "Canon" de Conan Doyle, mais plus tard d'autres auteurs l'ont cité ou lui ont fait vivre de nouvelles aventures.
 Dans Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur d'Ellery Queen,  Holmes mentionne que "Wiggins a bien réussi. Il s'est engagé dans les troupes de Sa Majesté. Sa dernière lettre venait d'Afrique."

Notes et références 

Personnage de littérature d'enfance et de jeunesse
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse